Прето́риус (, ) — фамилия. Известные носители:

 Преториус, Андрис (1798—1853) — лидер буров, создавших Республику Наталь, а позже Республику Трансвааль.
 Преториус, Антон (1560—1613) — немецкий пастор, теолог, писатель.
 Преториус, Джеки (1940—2009) — южноафриканский автогонщик.
 Преториус, Иероним (1560—1629) — немецкий композитор и органист.
 Преториус, Иоганн (1537—1616) — немецкий математик и астроном.
 Преториус, Лариса Константиновна (1955) — председатель Совета директоров Московских кинотеатров для детей и юношества, продюсер.
 Преториус, Мартинус Вессел (1819—1901) — южноафриканский политический деятель, сын Андриса Преториуса; первый президент Южно-Африканской республики (Трансвааля) (1857—1860).
 Преториус, Михаэль (1571—1621) — немецкий теоретик музыки и композитор.
 Преториус, Эмиль (1883—1973) — немецкий график, сценограф и искусствовед.